Натуральне число 283
 283 рік до нашої ери
 283 рік нашої ери